Aetion – grecki malarz z IV wieku p.n.e.
 Aetion – malarz znany z przekazu Lukiana, utożsamiany z Echionem